Короткая встреча:
 «Короткая встреча» — фильм Дэвида Лина
 «Короткие встречи» — фильм Киры Муратовой
 «Короткая встреча» — фильм Алана Бриджеса